Migeon ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Migeon (* 1947), französischer Fußballtorwart
 Jean-Baptiste Migeon (1768–1845), französischer Unternehmer und Politiker